Essence (canção) - canção de rock instrumental composta e gravada pelo guitarrista virtuoso estadunidense Steve Vai
 Essence (revista) - publicação mensal destinada à mulheres afro-americanas
 Essence Engine - motor de jogo desenvolvido pela Relic Entertainment

Desambiguação